SCNT steht für:
 Somatic Cell Nuclear Transfer, deutsch Somatischer Zellkerntransfer
 Suez Canal Net Tonnage, für den Suezkanal nach dem Moorsom System angepasste Net register tonnage (Schiffsmaße)
 Flughafen Puerto Natales (ICAO-Flugplatzcode), chilenischer Flughafen

Abkürzung